Die Ginny of Pittsburgh 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Pittsburgh. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 23. bis 29. Januar 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Pittsburgh